Рачице могу бити:

 Рачице (Бузет), насељено место у саставу града Бузета, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Рачице (Илирска Бистрица), насељено место у општини Илирска Бистрица, Република Словенија
 Рачице (Ждјар на Сазави), насељено место у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Рачице (Раковњик), насељено место у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Рачице (Литомјержице), насељено место у округу Литомјержице, Устечки крај, Чешка Република
 Рачице (Требич), насељено место у округу Требич, крај Височина, Чешка Република